Clark kan syfta på:

 Clark – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Clark (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
 Clark (film, 1977) – en svensk film från 1977
 Clark (TV-serie) – svensk dramaserie från 2022 av Jonas Åkerlund
 Clark Kent (TV-serie) – en TV-serie från 1988
 Lewis och Clarks expedition – en amerikansk upptäcktsfärd 1804–1806
 Lois & Clark – en amerikansk TV-serie

Geografi
 Clark Point –  udde i Antarktis
 Clark Range – bergskedja i Kanada
 Fort Clark – handelsfaktori vid Missourifloden
 Lewis and Clark County – county i Montana i USA

Se även
 Clark County – flera 
 Clark Island – flera 
 Mount Clark – flera